Verboeckhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Barthélemy Verboeckhoven (1759–1840), belgischer Bildhauer
 Charles-Louis Verboeckhoven (1802–1889), belgischer Marinemaler
 Eugène Verboeckhoven (1798–1881), belgischer Landschafts- und Tiermaler
 Marguerite Verboeckhoven (1865–1949), belgische Marinemalerin